Бобровая плотина — плотина, возводимая бобрами на реке или ручье для защиты от хищников и с целью облегчения добычи пищи в зимний период. Материалами для устройства плотины служат дерево, сучья, листья, трава, ил, грязь, камни и прочие природные материалы.

Тип бобровой плотины и способ её возведения зависят от скорости потока: в водоёмах с медленным течением возводимые платформы имеют прямую форму, с быстрым течением — криволинейную. В плотине обязательно устраиваются проходы и водосливы для сброса избыточного количества воды без повреждения самой конструкции. После затопления с помощью плотины достаточного количества площади, бобры начинают возведение бобрового домика (хатки), часто довольно значительного по размерам.

Для строительства бобровых плотин могут использоваться деревья диаметром ствола до 90 см, хотя в среднем этот параметр варьируется в пределах 10—30 см; длина плотины, обычно не превышающая 100 м, зависит как от диаметра деревьев, так и от размеров бобров: в частности, зарегистрирован случай использования бобрами дерева высотой 45 м и диаметром ствола 115 см. Самая крупная из известных плотин, имеющая длину в 850 м, расположена в национальном парке Вуд-Баффало, провинция Альберта, Канада. Плотина появилась после 1975 года, включает в себя как минимум две хатки и возникла в результате слияния двух плотин меньшего размера; впоследствии она может увеличиться в размере на 50—100 м за счёт вновь появляющихся рядом плотин. Другая крупная плотина длиной 650 м была обнаружена в Три-Форкс, Монтана, США.

Бобровые плотины могут оказывать полезное воздействие на водоёмы, помогая в борьбе с наводнениями, сохранении биоразнообразия и очистке воды, поскольку токсины и пестициды удерживаются илом плотин. Кроме того, плотины могут способствовать сохранению популяций некоторых видов рыб и лягушек (благодаря насыщенной кислородом тёплой воде в ограждённых плотиной участках, что способствует росту головастиков) и денитрификации воды.

Склонность бобров к устройству плотин некоторыми учёными рассматривается как аргумент отнесения этих животных к использующим орудия труда.

Примечания 

Бобровые
Сооружения животных